Q30 peut faire référence à :
 Infiniti Q30, une automobile du constructeur japonais Infiniti ;
 Malformations congénitales du nez, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres